Uranijum hlorid may refer to:

 Uranijum trihlorid (uranijum(-{III}-) hlorid), -{UCl3}-
 Uranijum tetrahlorid (uranijum(-{IV}-) hlorid), -{UCl4}-
 Uranijum pentahlorid (uranijum(-{V}-) hlorid), -{UCl5}-
 Uranijum heksahlorid (uranijum(-{VI}-) hlorid), -{UCl6}-